Silvia Ottavia Paternò di Spedalotto (Bagheria, 30 de diciembre de 1953), es un miembro de la Casa de Saboya y de la nobleza italiana.

Biografía

La familia de origen 
Bautizada con el nombre de Silvia Ottavia Constanza Maria, nació en Bagheria, cerca de Palermo, en una de las familias más aristocráticas de Sicilia, hija de Vincenzo Paternò-Ventimiglia (1923-1987), VI marqués de Reggiovanni, conde de Prades y barón de Spedalotto y su esposa de origen piamontés, Rosanna Bellardo y Ferraris (1927-2012). Antes de la boda, según la costumbre de la aristocracia siciliana, era conocida en la sociedad como Donna Silvia Paternò di Spedalotto dei Marchesi di Regiovanni.

Matrimonio 
Silvia, enfermera de la Cruz Roja Italiana, es la segunda esposa de Amadeo III de Saboya-Aosta, quinto duque de Aosta, y pretendiente al trono italiano, y jefe de la Casa de Saboya. La princesa se casó con el duque en la Capilla de Santa Flavia de Villa Spedalotto, Bagheria, el 30 de marzo de 1987, pocos meses después de que la Iglesia Católica anuló su primer matrimonio con la princesa Claudia de Orleans, que había estado disuelto civilmente desde 1982 Silvia y su marido vivieron en el pueblo de San Rocco, cerca del pueblo de Castiglion Fibocchi en la Toscana. La pareja no tuvo hijos, pero su marido si tuvo hijos de su primer matrimonio y de relaciones extramaritales, entre ellos una hija a reconocer (nacida en 2006) durante su matrimonio.

Tras la declaración del marido y del Consejo de Senadores del Reino, en 2006, que declara jefe de la Casa de Saboya, fue galardonado con el título de duque de Saboya (el título a cargo del jefe de la dinastía hasta 1713), Silvia Paternò Spedalotto fue autorizada a utilizar el título de "duquesa de Saboya" y "duquesa de Aosta", manteniendo el tratamiento de Alteza Real.

Reconocimientos 
 Premio "Profilo Donna", Módena, 2002.
 Premio "Donna Coraggio" (A.N.D.E.), Brescia, 2008.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro. 
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Medalla de Bronce al Mérito de la Cruz Roja Italiana (Misión en Rumanía).

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 Bibliografía de Silvia Paternò Spedalotto en Casa Real de Saboya  (en inglés)

Nacidos en 1953
Nacidos en Bagheria
Personas de Sicilia
Duquesas consortes de Aosta
Duquesas consortes del siglo XX
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro